Thanos — род тероподовых динозавров семейства абелизаврид, чьи ископаемые остатки найдены в слоях сантонского яруса на территории Бразилии. В род включают типовой и единственный вид Thanos simonattoi.

Открытие и название 
В 2014 году, в научной литературе сообщалось, что палеонтолог Сержио Луис Симонатто с коллегами обнаружили переднюю часть позвонка теропода около города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету в Бразилии. Несколько лет спустя другой палеонтолог, Фабиану Видой Иори откопал оставшуюся часть того же позвонка.

В 2018 году была обнародована статья Рафаэля Делькорта и Фабиану Видоя Иори, где они назвали и описали типовой вид Thanos simonattoi; официально публикация статьи состаялась только в 2020 году. Родовое название дано в честь Таноса — суперзлодея из комиксов Марвел. В свою очередь, имя этого персонажа образовано от , смерть. Видовое название дано в честь первооткрывателя образца С. Л. Симонатто.

Образец голотипа MPMA 08-0016/95 был найден в геологической формации Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, входящей в состав , которую датируют сантонским ярусом (86,3—83,6 млн лет назад). Образец представляет собой почти полный второй шейный позвонок, слитый с межпозвоночным диском. На нём не хватает нескольких отростков спереди, сзади и по бокам. Образец размещён в коллекции Музея Палеонтологии Монте-Альто (Бразилия).

Описание 
Длина Thanos оценивается в 5,5—6,5 метров.

Несмотря на крайнюю скудность ископаемого материала, авторы описали несколько диагностических черт таксона:
 хорошо развитый киль становится шире и глубже на задней части вентральной поверхности;
 два маленьких боковых отверстия, разделённые относительно широкой стенкой на каждой боковой поверхности тела позвонка;
 хорошо развитые презигапофизные ямки.

Систематика 
Проведённый авторами работы филогенетический анализ выявил Thanos как таксон, состоящий в тесной политомии с другими представителями клады Brachyrostra в пределах семейства абелизаврид. Приведённая кладограмма отражает результаты этого анализа.

Палеоэкология 
Thanos делил среду обитания с пока не описанным, более крупным тероподом из группы Megaraptora, известному по единственному позвонку, найденному в муниципалитете Ибира. Это означает, что Thanos не являлся сверххищником в своём местообитании.

Примечания 

Абелизавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2020 году
Сержио Луис Симонатто